Recovery steht für:

 Datenwiederherstellung, Rekonstruktion einer Datenbasis, zum Beispiel nach Zerstörung eines aktiven Datenträgers
 Recovery (Android), einen Wartungsmodus von Android-Mobilgeräten
 Rollback, Rücksetzen einer Transaktion, von einem System beziehungsweise einer Datenbasis
 Crash-recovery, für den Neustart nach Systemzusammenbruch
 Recovery-Modell, Handlungsmodell in der Behandlung psychisch und geistig gestörter Menschen
 Recovery (Film), BBC-Fernsehfilm von 2007 über die möglichen Folgen eines schweren SHT für Betroffene und Angehörige
 Recovery (Album), Musikalbum des Rappers Eminem
 Recovery-Gletscher, Gletscher im Coatsland, Antarktika